Physalidiella är ett släkte av svampar. Physalidiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Physalidiella